Процесът може да се отнася за:
 Процесът, роман на Франц Кафка
 Процесът (филм, 1962), филм на Орсън Уелс
 Процесът (филм, 1968), филм на Яким Якимов